Naturressourcer kan være:
 En anden stavemåde for naturresurse – resurser, der findes i naturen.
 Naturressourcer (uddannelse) – en bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.